Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не стала захищати свій титул, оскільки вирішила взяти участь у турнірі в Санкт-Петербурзі.

Еліна Світоліна виграла титул, у фіналі перемігши Пен Шуай з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Тайбей
2017